Vizellaceae är en familj av svampar. Vizellaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vizellaceae